

Населені пункти та їхні частини
 Поромбка — гміна в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Поромбка — село в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Поромбка — село в гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Поромбка — село в гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Поромбка — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Поромбка — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Поромбка — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Поромбка — частина села Седлиська в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Поромбка — частина села Щепановиці в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Поромбка — частина села Мілкова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Поромбка — частина села Ярошувка в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Поромбка — частина села Фурмани в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Поромбка — частина села Вроцанка в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Поромбка — частина села Мала в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Поромбка — частина села Нове Гути в гміні Тухоме Битівського повіту Поморського воєводства
 Поромбка — осада в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Поромбка — осада в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Поромбка — лісова осада в гміні М'єндзижеч Мендзижецького повіту Любуського воєводства

Примітки